Dahu kan syfta på:

Mytologi 
 Dahu (sagodjur) – ett bergsgetliknande kryptozooligiskt djur i Alperna

Musik 
 Dahu (instrument) – ett kinesiskt stråkinstrument, kinesiska 大胡

Geografi

Indonesien 

 Desa Dahu, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar